«À la poursuite du bonheur» — п'ятий студійний альбом французького поп-співака Метта Покори. Реліз відбувся 19 березня 2012 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт M. Pokora

Альбоми M. Pokora
Франкомовні музичні альбоми